Jaschin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Walerjewitsch Jaschin (* 1973), russischer Eishockeyspieler
 Ilja Walerjewitsch Jaschin (* 1983), russischer Politiker
 Lew Iwanowitsch Jaschin (1929–1990), sowjetischer Fußballspieler
 Sergei Anatoljewitsch Jaschin (1962–2022), russischer Eishockeyspieler und -trainer
 Youri Messen-Jaschin (* 1941), lettischer Künstler

Siehe auch:

 Jaschina
 Yashin
 Jaschine